Села:
 Вилки — Івано-Франківська область, Калуський район

 Вилки — Сумська область, Білопільський район, знято з обліку